Майкл Эллис ():
 Эллис, Майкл (род. 1967) — британский политик.
  (род. 1973) — канадский политик.